Act of Settlement 1652 of Act for the Settlement of Ireland
Act of Settlement 1657
Act of Settlement 1662
Act of Settlement 1690
Act of Settlement (1701), een Engelse wet uit 1701
Act of Settlement 1703